Praia do Saco, bairro e praia em Mangaratiba, no Rio de Janeiro
 Praia Saco do Eustáquio, praia em Ilhabela, em São Paulo
 Praia Saco do Poço, outra praia em Ilhabela
 Praia do Saco (Sergipe), praia no município de Estância